Korriban es un mundo desolado bajo el control  Sith, en la saga "Star Wars", además de ser el lugar de donde éstos surgieron.

Tenían su propia academia para entrenar a sus propios aprendices en los tiempos de la Antigua República, que se había convertido en un mundo infernal y peligroso. Los Señores Sith erigieron grandes palacios y cementerios en honor a sus Señores Oscuros caídos. Cuando un Señor Oscuro moría, su cuerpo momificado era enterrado con una gran ceremonia en el Valle de los Señores Oscuros.

Hay cuatro grandes tumbas dedicadas a los Señores Oscuros, la de Marka Ragnos, la de Ajunta Pall, la de Naga Sadow y la de Tulak Hord. Después de la caída del Imperio Sith, el planeta perdió mucha importancia y relevancia en la región.

Volvió a restaurarse un breve tiempo durante el reinado de Darth Malak, y fue el hogar del asentamiento de Dreshdae y de una academia de entrenamiento Sith. Sin embargo, con la muerte del Señor Oscuro a manos de Revan, la Orden Sith se vio inmersa en una guerra interna y el mundo fue nuevamente abandonado.

Korriban fue uno de los planetas imperiales más importantes, aunque lo fue por mera cuestión religiosa.

En este mismo planeta, Tavion y la Hermandad de Ragnos intentó resucitar al señor Sith Marka Ragnos en su tumba, pero fueron detenidos por Jaden Korr.

Planetas de Star Wars